

Musica 
 Fragments – album del gruppo Agitation Free del 1995
 Fragments – album del gruppo Submotion Orchestra del 2012
 Fragments – album di Bonobo del 2022

Teatro 
 Fragments – opera teatrale di Edward Albee